У́лица Селезнёва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Селезнёва — улица в Краснодаре.
 Улица Селезнёва — улица в Мытищах.
 Улица Селезнёва — улица в Новосибирске.